B 227 bezeichnet:
 die Bundesstraße 227 in Deutschland
 die Donaukanal Straße in Österreich

Abkürzung